

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe 
 Lenartowice – część miasta Kędzierzyn-Koźle
 Lenartowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. średzkim, w gminie Miękinia 
 Lenartowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Staszów 
 Lenartowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Pleszew

Linki zewnętrzne